Тлу́мак — украинская фамилия

Известные носители 
 Тлумак, Андрей Богданович (род. 1979) — украинский футболист и тренер
 Тлумак, Юрий Андреевич (род. 2002) — украинский футболист, сын Андрея Тлумака